

Astronomia 
 Metone di Atene – un astronomo greco scopritore del Ciclo metonico.
 Metone – un satellite naturale minore del pianeta Saturno

Geografia 
 Metone (Pieria), località della Grecia
 Metone (Messenia), località della Grecia

Mitologia 
 Metone – personaggio della mitologia greca, una delle sette ninfe sorelle figlie del gigante Alcioneo.

Note